Tibberton est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Tibberton, paroisse civile du Gloucestershire
Tibberton, village du Shropshire
Tibberton, village du Worcestershire

Homonymie de toponyme